Nuuluk bezeichnet:
 Nuuluk (Berg), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Nuuluk (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Nuuluk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland